Auguste Joseph Delécluse (1855-1928), peintre français, fondateur de l'Académie Delécluse.
 Claude Delécluse (1920-2011), parolière française ;
 Eugène Delécluse (1882-1972), peintre français ;
 Ulysse Delécluse (1907-1995), clarinettiste français.

Voir aussi 
 Étienne-Jean Delécluze (1781-1863) peintre et critique d'art français.
Meurtre de Laëtitia Delecluse, fait divers français en 2014.